Catena del Parpaillon – gruppo montuoso delle Alpi Cozie
 Grand Parpaillon – montagna della Catena del Parpaillon
 Petit Parpaillon – montagna della Catena del Parpaillon
 Colle del Parpaillon – valico alpino nella Catena del Parpaillon